Josef Aicher ist der Name folgender Personen:

* Josef Aicher (Manager) (1866–1940), deutscher Baubeamter und Gaswerksdirektor 
 Josef Aicher (Architekt) (1882–1973), österreichischer Architekt und Baumeister
 Josef Aicher (Pfarrer) (* 1933), deutscher Pfarrer 
 Josef Aicher (Jurist) (* 1947), österreichischer Jurist und Hochschullehrer